Apremont – Ain
Apremont – Ardenne
Apremont – Alta Saona
Apremont – Oise
Apremont – Savoia
Apremont – Vandea
Apremont-la-Forêt – Mosa
Apremont-sur-Allier – Cher